77-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 27 апреля по 3 мая 1998 года в городе Риза, Германия. В нём приняли участие 200 атлетов (129 мужчин и 71 женщина) из 32 стран. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1998
Тяжёлая атлетика
Чемпионаты Европы в Германии
Апрель 1998 года
Май 1998 года
Спорт в Германии в 1998 году
Спортивные соревнования в Саксонии
Риза
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии
1998 год в тяжёлой атлетике